Деда се може односити на:

 Деда, отац оца или мајке
 Деда, старији мушкарац
 Дека (префикс)